Kakao (fra Nahuatl cacahuatl "kakao") kan hentyde til flere artikler:
 Kakao – om kakaotræet (Theobroma cacao) og kakaobønnen
 Kakao (drik) – varm drik ved f.eks børnefødselsdage
 Kakao-slægten – planteslægten som kakao tilhører (Theobroma)
 Kakaopulver – pulver fra kakaobønner
 Kakaosmør – fedtdelen af kakaobønner

Se også
 Chokolade – et næringsmiddel, der består af kakaopulver, kakaosmør, sukker og vanilje
 Cocio – producent af chokolademælk
 Jorge Amado – skrev i 1933 romanen Cacau, der blev udgivet på dansk i 1980 med titlen Kakao
 Krydderi – kakao kan bruges som krydderi
 Theobromin – stimulerende middel der findes i kakaobønner
 Vekao – kakaopulverprodukt med ringe kakaoindhold